

Architettura 
 Rocca Bianca – edificio rinascimentale sulla Giudecca, a Venezia

Montagne 
 Rocca Bianca in Valle Maira
 nome simile ha la Rocca Blancia sempre in Valle Maira
 Rocca Bianca in Valle Varaita
 Rocca Bianca in Valle Germanasca
 Rocca Bianca, una parete di arrampicata in comune di Caprie (TO)
 Rocca Bianca in Valle Stura di Demonte

Località 
 Roccabianca, Comune in provincia di Parma
 Rocca Bianca I e Rocca Bianca II, località a Misilmeri  in provincia di Palermo